Чужак в чужой стране — фантастический философский роман Роберта Хайнлайна.
 Чужак в чужой стране — девятая серия третьего сезона телесериала «Остаться в живых».